Холст: (англ. Holst; осет. Холыст)

 Холст — ткань, особенно как материальная основа для живописи.

Персоналии
 Густав Холст (1874—1934) — английский композитор
 Холст, Пал Кристиан (1776—1873) — норвежский государственный деятель.
 Теодор фон Холст (1810—1844) — английский художник
 Холст — псевдоним рок-музыканта Владимира Холстинина

Топонимы
 Холст — посёлок в Северной Осетии

Фильмы
 Холст — художественный фильм 2006 года режиссёра Джозефа Греко.

См. также 

 Хольст